

Patronyme
Gabriel Lauriol (1807-1899), est un armateur français.
 Jean-François Lauriol, (1817- ? ), est un homme politique français.
 Marc Lauriol, (1916-2006), est un homme politique français.

Autre 

 Loi Bas-Lauriol, La loi  française 75-1349 du  relative à l'emploi de la langue française.

Homonymie
Homonymie de patronyme